Фрес:

 Фрес — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Фрес — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Фрес — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Фрес, Жан-Луи (1946—2011) — французский писатель.

См. также 
 Фрезе